Gelatinopsis — рід грибів родини Helicogoniaceae. Назва вперше опублікована 1990 року.

Класифікація 
До роду Gelatinopsis відносять 12 видів:

Примітки

Джерела 
 Rambold, G.; Triebel, D. 1990. Gelatinopsis, Geltingia and Phaeopyxis: three helotialean genera with lichenicolous species. Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh. 46: 375—389 — P. 375.

Роди грибів
Леоциоміцети